Кая Канепі була чинною чемпіонкою, але цього разу вирішила не брати участі.

5-та сіяна Анабель Медіна Гаррігес виграла титул, у фіналі перемігши 7-му сіяну Полону Герцог з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= П Цетковська
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= О Бовіна
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= М Гожня
| RD1-score03-1=64
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А Аманмурадова
| RD1-score04-1=77
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= П Пармантьє
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Дж Крейбас
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=4

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Р Куликова
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= С Еррані
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=5
| RD1-team09=

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
 ''' Лара Арруабаррена-Вечіно

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Internazionali Femminili di Palermo, одиночний розряд
2011